Numer jeden – studyjna płyta projektu Bassisters Orchestra, wydana w 2006 roku przez Asfalt Records. Album został nagrany w lutym 2004 w Studio im. Adama Mickiewicza w Sopocie. Gościnnie występuje na nim amerykański trębacz jazzowy Rob Mazurek oraz Mauricio Takara, obaj z zespołu São Paulo Underground Mazurka.

Lista utworów

Muzycy 
 M.Bunio.S - sampler, wokoder
 Emade - sampler
 Fisz - teksty i wokale
 Wojtek Mazolewski - gitara basowa
 Macio Moretti - perkusja
 Mikołaj Trzaska - saksofon
 gościnnie
 Maciej Cieślak - gitara (utwór 10)
 Tomasz Duda - klarnety, saksofony, flety (7)
 Mauricio Takara - kornet (7)
 Rob Mazurek - kornet (7)
 Mitsuru Katano - głos (1)

Przypisy 

Albumy jazzowe
Albumy hip-hopowe
Albumy wyprodukowane przez Emade
Albumy Asfalt Records
Albumy muzyczne wydane w roku 2006